Орден Дружби (В'єтнам)
 Орден Дружби (Казахстан)
 Орден Дружби (Російська Федерація)

Див. також 
 Орден Дружби народів — орден СРСР